Фундадорес има више значења:

 Фундадорес, Виверо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фундадорес (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику